Totoia är ett släkte av skalbaggar. Totoia ingår i familjen Hybosoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Totoia